Fire skibe i den danske Marine har haft navnet Odin. Navnet henviser til den nordiske gud.

 Linjeskibet Odin: Søsat 1788, tegnet af Henrik Gerner. Taget af englænderne i 1807.
 Kanonskonnerten Odin: Bygget i Bergen 1808 og i tjeneste i norske farvande til 1814.
 Panserskibet Odin: Søsat 1872 og i tjeneste 1874 til 1912.
 Landsætningsfartøjet Odin: Ex-U.S. Navy LCT-649, færdig 1944, og i dansk tjeneste 1962-1967.

Civile skibe:
 Dampfærgen Odin: Bygget af Burmeister & Wain til DSB i 1910. Aktiv på Storebæltsoverfarten. Udgået 1947.

Norge
 Torpedobåden Odin: Søsat 1939 og erobret af Tyskland 1940. I tysk tjeneste som Panther til 1945. Retur til Norge og udgået 1959.

Storbritannien:
 Linjeskibet HMS Odin: Erobret fra Danmark 1807. Havnetjeneste fra 1811. Solgt 1825.
 Hjul-fregatten HMS Odin: Søsat 1846. Gjorde tjeneste i Krimkrigen og udgik i 1865.
 Kanonbåden HMS Odin. Søsat 1901. Hørte til Cadmus-klassen, som var de sidste "sloops" med fuld rigning. Udgået 1920.
 Undervandsbåden HMS Odin. Søsat 1928 og sænket i 1940 af en italiensk destroyer ved Taranto.
 Undervandsbåden HMS Odin. Søsat 1960 og solgt til ophugning i 1991.

Tyskland:
 Kystpanserskibet Odin: Søsat 1894 og i tjeneste til 1919.

Referencer 

Indeks over skibsnavne